Busters ist ein Teil des Namens folgender Bezeichnungen:
 The Busters, deutsche Ska-Band aus Wiesloch in Baden-Württemberg
 Dam Busters, Einheit der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg
 Ghostbusters – Die Geisterjäger, eine US-amerikanische Science-Fiction-Komödie
 MythBusters, eine Fernsehsendung des Discovery Channel
 Science Busters, österreichische Vermittler und Anbieter von populärwissenschaftlichen Bildungsinhalten

Siehe auch: Buster